Похоржи може бити:

 Похоржи (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Похоржи (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република